Габор Сабо ():
 Габор Сабо (1902 — 1950) — угорський футболіст, нападник.
 Габор Сабо (1936 — 1982) — американський джазовий гітарист угорського походження.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок